Аранча Санчес Вікаріо і Гелена Сукова були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Лариса Нейланд і Яна Новотна.

Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Лариса Нейланд і Яна Новотна з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Примітки 

Парний розряд 1993
Тур WTA 1993